

Astronomia 
 Eckert – cratere lunare
 1750 Eckert – asteroide areosecante

Luoghi 
 Eckert – area non incorporata statunitense in Colorado

Persone 
 Bärbel Eckert – atleta tedesca orientale
 Florian Eckert – sciatore alpino tedesco
 Jan S. Eckert – bassista  tedesco
 Wallace John Eckert – astronomo statunitense ENIAC
 John Adam Presper "Pres" Eckert Jr.  – ingegnere elettronico, progettò l'ENIAC